Ха́ртія (, від  — папір, грамота), у Середньовіччя й Новий час — назва деяких документів публічно-правового характеру (конституцій та інших актів), у яких знайшли відображення політичні вимоги соціальних шарів та класів. У наш час у міжнародному праві хартія — це правовий акт, що не має обов’язкової сили, за змістом майже завжди є декларацією і формулює загальні принципи й цілі будь-яких міжнародних домовленостей.

 Хартія-08 — маніфест, підписаний представниками інтелігенції Китаю у 2008 році.
 Хартія 77 — дисидентське політичне угрупування Чехословаччини;
 Хартія Алаона — хартія, складена королем Західного Франкського королівства Карлом II Лисим;
 Велика хартія вольностей — один з основоположних конституційних актів Англії;
 Хартія європейської безпеки — концепція безпеки світового співтовариства, орієнтована на XXI століття;
 Хартія Європейського союзу з прав людини;
 Хартія Землі — міжнародна декларація основоположних принципів та цінностей для створення справедливого, стійкого й мирного глобального суспільства у XXI столітті;
 Національна школа хартій — французький державний заклад у галузі вищої освіти;
 Хартія Королівства Нідерланди — рамочна конституція для федеративної держави, що об’єднує європейські Нідерланди, Арубу та Нідерландські Антильські острови;
 Народна хартія — політична програма чартизму;
 Хартія праці — акт, виданий Великою фашистською радою в Італії 21 квітня 1927 року;
 Хартія французької мови — основний мовний закон провінції Квебек (Канада).
 Олімпійська хартія – звід законів олімпійського руху. У ній йдеться, що мета олімпійського руху полягає у сприянні розвиткові тих прекрасних фізичних та моральних якостей, які набуваються у змаганнях на дружніх полях любительського спорту в об’єднанні молоді світу раз на чотири роки на великому спортивному святі, створюючи тим самим міжнародну довіру й добру волю та сприяючи створенню кращого і спокійнішого світу.
Хартія Україна – США про стратегічне партнерство
20 грудня 2008 року
та листопад 2021 року

 Добровольче формування «Хартія»

Посилання 
 Хартія  // 

Право